

Geografia

Austria 
 Kaindorf o Kaindorf bei Hartberg – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Kaindorf – frazione di Zwentendorf an der Donau, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Kaindorf an der Sulm – ex comune ora frazione di Leibnitz, città nel distretto di Leibnitz (Stiria)